Zkratka ČSL nebo CSL může mít více významů:
 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – česká politická strana, dříve Československá strana lidová
 Československá letecká společnost – zaniklá prvorepubliková letecká společnost (1927–1939)
 Česká správa letišť, státní podnik, dnes zbytkový státní podnik Správa letiště Praha s.p.